Koppelisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koppelisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,19, long 23,73), 
 Koppelisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Koppelisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari), 
 Koppelisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,27, long 27,39), 
 Koppelisaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,23, long 24,80), 
 Koppelisaari (ö i Mellersta Finland, Jämsä), 
 Koppelisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,43, long 28,08), 
 Koppelisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,51, long 27,96), 
 Koppelisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,14, long 24,43), 
 Koppelisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,13, long 24,55), 
 Koppelisaari (ö i Mellersta Finland, Keuruu, lat 62,20, long 24,65), 
 Koppelisaari (ö i Södra Savolax, Pieksämäki), 

Robotskapade Finlandförgreningar